Piotr Brukalski (1858–1934) – polski architekt
 Stanisław Brukalski (1894–1967) – polski architekt, przedstawiciel funkcjonalizmu

Zobacz też 
 Brukalska